Budar ist der Name folgender Personen:

 Benno Budar (* 1946), sorbischer Schriftsteller, Übersetzer und Redakteur
 Jan Michał Budar (auch Johann Michael Budar, Jan Michal Budar und Jan Michal Buder; 1713–1789), sorbischer Rittergutsbesitzer und Jurist
 Ludmila Budar (* 1949), Vorsitzende des Sorbischen Schulvereins

Siehe auch:
 Budarsche Stiftung